Чемпионат Коннахта по гэльскому футболу (), полное название Bank of Ireland Connacht Senior Football Championship (по имени генерального спонсора) — ежегодный чемпионат по гэльскому футболу, проходящий с участием команд ирландской провинции Коннахт, а также приглашённых команд Лондона и . Организуется . Турнир проходит по олимпийской системе, финал играется в июне или июле. Победитель получает титул чемпиона Коннахта и автоматически квалифицируется в финальный этап Всеирландского чемпионата, проигравшие отправляются в квалификацию к чемпионату на разные стадии (с 2001 года; ранее поражение означало прекращение борьбы во всеирландском чемпионате как таковом). Победителю вручается кубок Дж. Дж. Нестора.

Турнир был основан в 1900 году, до этого Коннахт был представлен на Всеирландском чемпионате только в 1892 году командой Роскоммона. Рекордсменом по числу побед является команда Голуэя с 48 победами, выигрывавшая всеирландский титул 9 раз. Её принципиальнейшим противником является  с 24 победами в активе. С 1975 года в турнире участвует команда Лондона, с 1999 года — команда ; обе они, однако, выигрывали вместе хотя бы один матч только три раза (в 1977 и дважды в 2013)

Команды-участницы 
В турнире участвуют команды пяти графств Коннахта и две неирландские команды из Лондона и Нью-Йорка.

Рекордсмены по победам

Все чемпионаты

До 1988 года

С 1988 года

См. также 
 Всеирландский чемпионат по гэльскому футболу
 Чемпионат Ленстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Манстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Ольстера по гэльскому футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Коннахтского совета ГАА 

Гэльский футбол
Спортивные соревнования в Ирландии
Коннахт